Алейниковское сельское поселение — муниципальное образование в Россошанском районе Воронежской области.

Административный центр — хутор Украинский.

Административное деление 
В состав поселения входят 16 населенных пунктов:
 хутор Украинский 
 село Алейниково 
 хутор Архангельск 
 хутор Бабки 
 хутор Верхний Киев 
 хутор Вершина 
 хутор Водяное 
 хутор Иванченково 
 хутор Иголкино 
 хутор Иловка 
 хутор Каменев 
 хутор Мирошников
 хутор Никоноровка 
 хутор Павловка 
 хутор Субботино 
 село Нижний Карабут

Примечания 

Муниципальные образования Россошанского района
Сельские поселения Воронежской области